Die Saison 2004/05 war die 10. Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns als Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die elfte als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Meister wurde der Torgelower SV Greif, der somit zur Saison 2005/06 in die Oberliga Nordost aufstieg.

Statistik

Tabelle

Einzelnachweise 

 

200405
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 2004 05